Niemcy:
 Laar – dzielnica Duisburga
 Laar – dzielnica Herford
 Laar – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Grafschaft Bentheim

Holandia:
 Laar – wieś w gminie Weert

Osoby:
 Clemens Laar – niemiecki pisarz
 Getter Laar – estońska piłkarka